18. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Mackay Aquatic and Recreation Centre w Mackay od 7 do 11 czerwca 2022 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także sportowcy z odrębnej reprezentacji Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu).

Pierwotnie  mistrzostwa miały odbyć się w 2021 w Port Vila w Vanuatu, ale zostały przesunięte na 2022 ze względu na pandemię COVID-19.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2022 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2022
2022 w Australii
Sport w Queenslandzie